Vallerano település Lazio régióban
 Vallerano Róma Z.XXV. kerülete